Por Fonfría pode estar à procura de:
 Fonfría - município da Espanha, na província de Zamora na comunidade autónoma de Castela e Leão;
 Fonfría - município da Espanha, na província de Teruel na comunidade autónoma de Aragão.

Desambiguação